Agualva (Praia da Vitória), een Portugese parochie in de gemeente Praia da Vitoria op de Azoren
 Agualva (Sintra), een plaats en freguesia in de Portugese gemeente Sintra
 Agualva-Cacém, een Portugese stad in de gemeente Sintra